Contea di Beadle – contea del Dakota del Sud negli Stati Uniti d'America
 George Wells Beadle –  biologo statunitense, Premio Nobel per la medicina 1958
 Jean Beadle – femminista australiana, membro del Partito Laburista Australiano